

Localidades 

Plain City (Utah)
Plain City (Ohio)

Desambiguações de topônimos